Edward Orton ist der Name folgender Personen:

* Edward Orton senior (1829–1899), US-amerikanischer Geologe
 Edward Orton junior (1863–1932), US-amerikanischer Ingenieur